XTG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thargomindah (Queensland) (Australia)